AMF:
 Action Message Format — формат обмена данными
 Additive manufacturing file format
 American Machine & Foundry — американская многоотраслевая компания
 Asociación Mundial de Futsal — федерация футбола в залах
 Asylum Music Format — формат трекерной музыки
 Authorité des Marchés Financiers — французский финансовый регулятор
 Art Metal Furniture — Украинская мебельная компания
 The Association of Muslim Footballers — Ассоциация мусульманских футболистов